Эдуар Пьер Мишель де Казенов де Прадин (; , Марманд — , Ле-Пулиган) — французский политический деятель. 

Во время франко-прусской войны служил волонтёром в отряде генерала . 

Избранный в Национальное собрание, Прадин примкнул к легитимистам и клерикалам, поддерживал графа де Шамбор, помог низвергнуть Тьера и за септеннат Мак-Магона подал голос лишь потому, что считал это лучшим средством для победы легитимизма. 

После смерти графа де Шамбор он примкнул к партии графа Парижского. В разгар буланжизма Прадин отделился от своих политических единомышленников, поддерживавших генерала Буланже.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте французского парламента .

Политики Франции
Политики XIX века
Участники Франко-прусской войны